Aldo Maldera – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Attilio Maldera – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Luigi Maldera (Maldera I) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano